Běloruská fotbalová Pervaja liga (bělorusky Першая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе, rusky Беларусбанк – чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первай лиги) je druhá nejvyšší fotbalová ligová soutěž v ligovém systémů pořádaná na území Běloruska. Liga byla založena v roce 1992 po rozpadu Sovětského svazu.

Složení ligy v ročníku 2014

Vítězové jednotlivých ročníků

Reference 

Běloruské fotbalové soutěže
Sportovní události založené roku 1992